Trachyspermum hispidum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Peter Thunberg, och fick sitt nu gällande namn av Carl Georg Oscar Drude och Adolf Engler. Trachyspermum hispidum ingår i släktet ajowaner, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ajowaner
hispidum